Marco Etcheverry (1970), treinador e ex-futebolista boliviano;
Romildo Etcheverry (1907–????), futebolista paraguaio;
Estádio Arquiteto Ricardo Etcheverry, estádio de futebol argentino de Buenos Aires.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes